Јасење може да се односи на:

 Јасење (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Република Србија
 Јасење (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Јасење (Угљевик), насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Јасење (Теочак), насељено мјесто у општини Теочак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Јасење (Брезно), насељени мјесто у округу Брезно, Банскобистрички крај, Словачка Република

Види још 
 Јасен (вишезначна одредница)